East Creek ist der Name folgender Gewässer 

in Australien:
 East Creek (Copperfield River), Nebenfluss des Copperfield Rivers in Queensland, Australien.

in den Vereinigten Staaten:
 East Creek (Alaska), Fluss im Bundesstaat Alaska
 East Creek (Colorado), Fluss im Bundesstaat Colorado
 East Creek (Idaho), Fluss im Bundesstaat Idaho
 East Creek (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 East Creek (Oregon), Fluss im Bundesstaat Oregon